«Manuel Marín» - conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Marín - puede referirse a:

Personajes 
 Manuel Marín Triana (1899-1981), religioso español - fundador de la Institución Javeriana.
 Manuel Marín (1942-2007), escultor español.
 Manuel Marín González (1949-2017), político español.
 Manuel Marín Oconitrillo (1970-), escritor y tenor costarricense.